Утомленное солнце — название произведений.

 «Утомлённое солнце» — песня. Впервые исполнена в 1937 году.
 «Утомлённое солнце» (другие названия — «С весны до лета», «От весны к лету») — совместный (СССР и Северная Корея) художественный фильм 1988 года о Советско-японской войне и японских разработках бактериологического оружия во время Второй мировой войны.

 См. также 
 Утомлённые солнцем (значения)